Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1982 in Luzern. An der Olympiade nahmen 92 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befand sich zur Sicherung einer geraden Teilnehmerzahl eine B-Mannschaft des Gastgeberlandes. Diese spielte außer Konkurrenz und erhielt keine Platzierung zugeordnet. Durch verspätete oder völlig ausgebliebene Anreise einzelner Mannschaften, gab es in den ersten beiden Runden einige kampflos gewertete Wettkämpfe. Dies ist bei den betroffenen Mannschaften erläutert. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Sowjetunion

2. Tschechoslowakei

3. USA

4. Jugoslawien

5. Ungarn

6. Bulgarien

7. Polen

8. Dänemark

9. Kuba

10. England

11. Argentinien

12. Rumänien

13. Israel

14. Österreich 

Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Karl Wagner kam, wie bereits 1980, nicht zum Einsatz.

15. Deutschland

16. Schweden

17. Niederlande

18. Kanada

19. Philippinen

20. Kolumbien

21. Chile

22. Australien 

Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Gregory Hjorth kam nicht zum Einsatz.

23. Island

24. Norwegen

25. Finnland

26. Schweiz

27. Indonesien

28. Spanien

29. Frankreich

30. Wales 

Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Geoff Tyrrell kam, wie bereits 1978, nicht zum Einsatz.

31. Irland

Schweiz B

32. Schottland

33. Griechenland 

In der ersten Runde siegten die Griechen kampflos gegen Uganda. Bei den vier Stammspielern ist je ein kampfloser Sieg in der Einzelbilanz enthalten.

34. Mongolei

35. Dominikanische Republik

36. Venezuela

37. China 

Der zweite Ersatzspieler Wang Bijun wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

38. Brasilien

39. Mexiko

40. Albanien

41. Indien 

In der ersten Runde kam Indien kampflos zum Sieg gegen Kenia. Der Wettkampf ist in der Mannschaftsbilanz sowie in den Einzelbilanzen von Thipsay, Nagendra, Kumar und Parameswaran enthalten.

42. Italien

43. Singapur 

Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Lim Kok Ann kam nicht zum Einsatz.

44. Uruguay

45. Neuseeland 

Der zweite Ersatzspieler Peter Stuart kam erneut nicht zum Einsatz.

46. Ägypten

47. Türkei

48. Guatemala 

Zur ersten Runde ergab sich im Spiel Guatemala – Senegal die kuriose Situation, dass sowohl die gesamte senegalesische Mannschaft als auch drei der vier Spieler von Guatemala fehlten. Einziger anwesender Spieler war Flores. Somit wurde seine Partie als kampfloser Sieg gewertet, die drei anderen als kampflose Niederlage für beide Seiten. Der Wettkampf ist als Mannschaftssieg registriert, bringt aber nur einen Brettpunkt. Bei den Spielern Pérez, Reyes Nájera und Batres ist je eine kampflose Niederlage eingerechnet.

49. Sri Lanka

50. Belgien

51. Portugal 

In der ersten Runde war Portugal gegen Mauretanien angesetzt, das jedoch nicht eintraf. Der kampflose 4:0 Sieg ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspieler berücksichtigt.

52. Paraguay 

In der ersten Runde gewann die Mannschaft kampflos gegen die nicht angereiste Vertretung von Gambia. In der Mannschaftsbilanz und bei den vier Stammspielern ist dafür je ein kampfloser Sieg eingerechnet.

53. Syrien 

Der zweite Ersatzspieler Wahid Kassem kam, wie bereits 1980, nicht zum Einsatz.

54. Thailand

55. Pakistan

56. Färöer 

Der zweite Ersatzspieler Helgi Joensen kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

57. Malaysia 

Der zweite Ersatzspieler A. Annvar Bin Zainal kam nicht zum Einsatz.

58. Hongkong

59. Libanon 

Der auf der ersten Ersatzposition gemeldete Hasan Abou Chakra wurde nicht eingesetzt.

60. Puerto Rico

61. Japan

62. Tunesien

63. Trinidad und Tobago

64. Ecuador

65. Algerien

66. Zypern 

Der zweite Ersatzspieler Andreas Lantsias wurde, wie bereits 1980, nicht eingesetzt.

67. Andorra

68. Simbabwe

69. Suriname

70. Guernsey / Jersey 

Der zweite Ersatzspieler John Bisson wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

71. Papua-Neuguinea

72. Malta

73. Vereinigte Arabische Emirate 

Der auf der ersten Ersatzposition gemeldete Spieler Adil Jassem Balremethah wurde nicht eingesetzt.

74. Monaco

75. Nigeria 

Der Ersatzspieler Jubrila Ayinla kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

76. Luxemburg

77. Uganda 

Uganda reiste erst zur zweiten Runde an. Die kampflose Niederlage in Runde 1 ist in der Mannschaftsbilanz und bei den vier Stammspielern in der Einzelbilanz berücksichtigt.

78. Zaire 

Der zweite Ersatzspieler Mugaruka Biringanine kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

79. Libyen

80. Jamaika

81. Jordanien 

Der zweite Ersatzspieler Abdel Rahim Hourani kam, wie schon 1980, nicht zum Einsatz.

82. Senegal 

Die Mannschaft reiste verspätet an und musste ihr erstes Spiel gegen Guatemala kampflos verloren geben. Für die vier Stammspieler ist hier je eine kampflose Niederlage eingerechnet. Auch in der Mannschaftsbilanz ist die Niederlage berücksichtigt. Der zweite Ersatzspieler M. Keita wurde nicht eingesetzt.

83. Britische Jungferninseln

84. Honduras

85. Amerikanische Jungferninseln

86. Bahrain

87. Angola

88. Kenia 

Kenia reiste verspätet an und nahm das Turnier erst zur dritten Runde auf. In Runde 1 wurde das Spiel gegen Indien kampflos verloren. Daraus ergibt sich in der Mannschaftsbilanz und bei den vier Stammspielern in der Einzelbilanz je eine kampflose Niederlage. Zur zweiten Runde wurden die Kenianer nicht angesetzt. Der zweite Ersatzspieler J. Khetia wurde im Verlauf des Turniers nicht eingesetzt.

89. Bermuda

90. Botswana

91. Sambia

Quellen 
 Schacholympiade 1982 bei olimpbase.org

1982
Schach 1982
Schach (Schweiz)
Sport (Luzern)